Les noms de principauté d'Albanie, royaume d'Albanie ou Royaume albanais peuvent désigner :
 diverses  du Moyen Âge :
 la principauté d'Arbëria, de 1190 à 1255,
 la , de 1332 à 1417,
 la , de 1335 à 1417,
 le despotat d'Angelokastron et Lepanto, de 1358 à 1374,
 le , de 1358 à 1416,
 la , de 1368 à 1392 sous la dynastie des Thopia ;
 la , de 1386 à 1418,
 la , de 1389 à 1444 ;
 le , de 1272 à 1368 ;
 la principauté d'Albanie, de 1914 à 1925 ;
 le Royaume albanais, de 1928 à 1939 ;
 le Royaume albanais sous occupation italienne, de 1939 à 1943 ;
 le Royaume albanais sous occupation allemande, de 1943 à 1944.